Женщины — взрослые люди женского пола. Также Женщины может означать:

Кино и телевидение 
 Женщины — название нескольких фильмов разных стран и лет.
  — французский телесериал 2007 года.

Проза 
 Женщины — роман (1978) Чарльза Буковски.
  — пьеса (1936) Клэр Бут Люс.
 Женщины (Ан-Ниса) — сура Корана.

Песни 
  — песня (1980) группы Foreigner.
 Women — песня (1982) Лу Рида.
  — песня (1987) группы Def Leppard.

См. также 
 Женщина (значения)
 
 Маленькие женщины (значения)
 Сага о женщинах-викингах и об их путешествии к водам Великого морского змея
  — в переводе с испанского языка — «Женщины».